Greatest Highs — компіляція американського реп-рок гурту Kottonmouth Kings, видана лейблами Subnoize Records і Capitol Records 15 січня 2008 р. Арт-дирекція, дизайн: Кейсі Квінтл. Фотограф: Баррі Андегілл. Виконавчі продюсери: Джейн Вентом, Кевін Зінґер.

Список пісень

Диск 1

Диск 2

Бонус-диск 
Видання для мережі Best Buy містило бонус-диск.

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Kottonmouth Kings
Англомовні музичні альбоми